Исалин Бонавентюре (; род. 29 августа 1994 года в Льеже, Бельгия) — бельгийская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Исалин в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера 

Сезон 2018 года

В середине февраля на Hungarian Ladies Open в Будапеште Исалин смогла, победив в квалификации, дойти до четвертьфинала, в котором уступила немке Моне Бартель.

Сезон 2019 года

В январе впервые в карьере вышла в основную сетку турнира Большого шлема, пройдя квалификацию на Открытом чемпионате Австралии, но в первом же раунде уступила в трёх сетах Сачия Виккери из США (6-2 4-6 4-6). 

В марте в Индиан-Уэллс на турнире BNP Paribas Open серии Premier Mandatory неожиданно дошла до третьего круга, выиграв 4 матча подряд после проигрыша первого сета (два в квалификации и два в основной сетке). Во втором круге Исалин обыграла 26-ю ракетку мира Донну Векич, но в третьем уступила пятой ракетке мира Каролине Плишковой (3-6 2-6).

В апреле 2019 года Бонавентюре принимала участие в Гран-при Лаллы Мерьем серии WTA International, где через квалификацию дошла до четвертьфинала, но проиграла соотечественнице Алисон Ван Эйтванк в упорном трёхсетовом матче (7-5 1-6 2-6).

В июле впервые в карьере сыграла в основной сетке Уимблдона, преодолев квалификацию, но уже в первом круге уступила россиянке Веронике Кудерметовой (2-6 4-6). 22 июля поднялась на высшее в карьере 109-е место в одиночном рейтинге. Вторая половина года прошла неудачно, на 8 турнирах после Уимблдона бельгийка выиграла только 3 матча.

Сезон 2019 года

В феврале 2020 года во Франции впервые с 2017 года победила на турнире ITF, переиграв в финале Аранчу Рус в двух сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (9) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (9)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (16)

Победы (11)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Бельгии